Ива́новка () — село в Петровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 291 человек. Телефонный код — 5237. Код КОАТУУ — 3524982501.

Местный совет 
28321, Кировоградская обл., Петровский р-н, с. Ивановка, ул. Октябрьская,15

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Петровского района (Кировоградская область)